Hsieh Su-wei era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Erika Sema che ha battuto in finale Mai Minokoshi 6–1, 7–5.

Teste di serie

 Donna Vekić (quarti di finale)
 Erika Sema (Campionessa)
 Han Sung-hee (quarti di finale)
 Chan Wing-yau (quarti di finale)

  Mai Minokoshi (finale)
  Nigina Abduraimova (primo turno)
  Chiaki Okadaue (primo turno)
  Lee So-ra (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Samsung Securities Cup 2012